Le Windy City Open féminin 2020 est l'édition féminine du Windy City Open 2020, qui est un tournoi PSA World Tour Platinum avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Chicago du  au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueuses dont une wild card, Hana Moataz.

Le 2e tour voit l'entrée en lice des têtes de série et deux joueuses du top 10 éliminées dont la tenante du titre Nour El Tayeb par la double championne du monde junior Rowan Elaraby.

La finale oppose les deux premières têtes de série et la championne du monde Nour El Sherbini l'emporte face à la  mondiale Raneem El Weleily pour remporter un des rares tournois absent de son palmarès.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open
 Windy City Open masculin 2020
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2020
Événement sportif à Chicago
Sport aux États-Unis en février 2020
Sport aux États-Unis en mars 2020
PSA World Series 2020